Golf for damer under Sommer-OL 2016 finder sted den 12. august – 15. august 2016.

Medaljefordeling

Deltagende nationer

Resultater

Første runde
Onsdag den 17. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter første runde:

Anden runde
torsdag den 18. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter anden runde:

Tredje runde
Fredag den 19. august 2016
Nedenfor er gengivet top ti efter tredje runde:

Fjerde runde
Lørdag den 20. august 2016
Nedenfor er gengivet resultatet efter fjerde og sidste runde. Alle forudgående runder er medtaget i tabellen: 

WD = Withdrawn = Udgået

Referencer

Eksterne henvisninger 
Golf under sommer-OL 2016
http://www.igfgolf.org/olympic-games/olympic-venue/ 

Damer